Тај ервјез интернашонал () национална је авио-компанија Тајланда. Тај ервејз обавља највише летова из хаба у Бангкоку. Ово предузеће је основало међународно удружење авио-компанија Стар алајанс.

Флота

Спољашње везе 

Авио-компаније
Стар алајанс